Висока-Поляна — название населённых пунктов.

Болгария 
 Висока-Поляна — село в Кырджалийской области.
 Висока-Поляна — село в Шуменской области.